Kõrgelaid ist der Name folgender Inseln in Estland:

 Kõrgelaid (Hiiu), Insel im Inselschutzgebiet Hiiumaa
 Kõrgelaid (Udriku laht), Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala
 Kõrgelaid (Kiudu lõpp), Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala